Gold () может обозначать:

В технологии 
 GOLD (парсер) — парсер БНФ
 Gold (компоновщик) — компоновщик из GNU Binutils

Фильмы 
 «Gold» (1932)
 «Gold» (1934)
 «Gold» (1974)

В музыке 
 Золотой диск (Сертификация музыкальных произведений).
 Gold — серия альбомов Universal Music Group.
 Gold — альбом Райана Адамса, Lost Highway Records, 2001.
 Gold — сборник Оливии Ньютон-Джон, 2005.
 Gold — сборник Донны Саммер, 2005.
 Gold — альбом Рода Стюарта, Mercury Records, 2005.
 Gold — сборник лучших хитов канадской рок-группы Rush, 2006.
 «Gold» — сингл певицы Kiiara, выпущенный в 2015 году.
 «Gold» — сингл группы Imagine Dragons, выпущенный в 2015 году.

 ABBA Gold: Greatest Hits — ABBA, PolyGram, 1992.

См. также 
 Голд (фамилия)